Przejście graniczne Kostrzyn nad Odrą-Küstrin-Kietz (kolejowe)
 Przejście graniczne Kostrzyn nad Odrą-Küstrin-Kietz (drogowe)

Zobacz też:

 Kostrzyn nad Odrą
 Küstrin-Kietz
 Polskie przejścia graniczne z Niemcami